El término escobilla puede referirse a:
 La escobilla de baño, escobilla usada para limpiar el inodoro.
 Las escobillas usadas en electricidad.
 Las escobillas usadas en percusión, también llamadas baquetas.
 La escobilla usada para limpiar tubos de ensayo, pipetas... 
 El nombre común de la planta Adenocarpus complicatus.
 El nombre común de la planta Agrostis castellana.
 El nombre común de la planta Agrostis nebulosa.
 El nombre común de la planta Baccharis conferta.
 El nombre común de la planta Bouvardia ternifolia.
 El nombre común de la planta Centaurea cyanus.
 El nombre común de la planta Centaurium erythraea.
 El nombre común de la planta Chamaerops humilis.
 El nombre común de la planta Chondrilla juncea.
 El nombre común de la planta Festuca ovina.
 El nombre común de la planta Gymnosperma glutinosum.
 El nombre común de la planta Kunkeliella canariensis.
 El nombre común de la planta Mantisalca salmantica.
 El nombre común de la planta Ortegia hispanica.
 El nombre común de la planta '''''Parthenium hysterophorus.